Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 6-2, 5-7, 6-2.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Amanda Coetzer (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Shaun Stafford (terzo turno)
 Leila Meskhi (quarti di finale)

 Sabine Hack (terzo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Assente
 Brenda Schultz (primo turno)
 Lindsay Davenport (terzo turno)
 Florencia Labat (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Veronika Martinek (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1993